

Geografia

Cechia
 Ruda – comune del distretto di Rakovník
 Ruda – comune del distretto di Žďár nad Sázavou

Croazia
 Ruda – isola nell'arcipelago delle isole Elafiti

Italia
 Ruda – comune della provincia di Udine

Polonia
 Ruda Śląska – città del Voivodato della Slesia

Svezia
 Ruda – area urbana nella contea di Kalmar